Wymysłów bezeichnet Ortschaften in Polen:

Stadtteile:
 Wymysłów (Katowice), ein Stadtteil von Katowice; siehe Liste der Stadtteile von Katowice
 Wymysłów (Tarnobrzeg), ein Stadtteil von Tarnobrzeg

Dörfer in der Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Działoszyce
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Kazimierza Wielka
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Kije
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Kunów
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Połaniec
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Szydłów
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Wąchock
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Włoszczowa
Dörfer in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Miechów
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Słaboszów
Dörfer in der Woiwodschaft Łódź:
 Wymysłów (Kowiesy), ein Dorf der Gmina Kowiesy
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Krośniewice
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Masłowice
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Przedbórz
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Zduńska Wola
Dörfer in der Woiwodschaft Lublin:
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Annopol
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Karczmiska
Dörfer in der Woiwodschaft Masowien:
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Borkowice
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Kozienice
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Mszczonów
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Skaryszew
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Sochaczew
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Wolanów
Dorf in der Woiwodschaft Schlesien:
 Wymysłów, ein Dorf der Gmina Bobrowniki